

Турія — ліва притока Прип'яті

Турія () — село, Старозагорська область

Турія — муніципалітет, ном Мессенія

Турія () — річка в східній частині Іспанії, впадає у Середземне море

Турія () — права притока Струмиці
 Турія — штучне озеро на однойменній річці
 Турія — село в муніципалітеті Делчево у східній частині країни

Турія () — комуна, повіт Ковасна
 Турія () — село, повіт Ковасна
 Турія () — село, повіт Олт

Села:
 Турія — Волинська область, Турійський район
 Турія — Кіровоградська область, Новомиргородський  район

Річки:
 Турія — права притока Прип'яті
 Турія — права притока Великої Висі

Залізничні об'єкти:
 Турія — зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці

Турія () — гора у масиві Вануаз, в Грайських Альпах

Див. також 
 Тур'я